Entedonomphale är ett släkte av steklar som beskrevs av Girault 1915. Entedonomphale ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Finglanssteklar
Entedonomphale